Bouard oder Boüard ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien Bouard (* 1993), deutsch-französischer Freestyle-Skier
 Alain de Boüard (1882–1955), französischer Historiker
 David Bouard (* 1977), französischer Fußballspieler
 Léa Bouard (* 1996), deutsch-französische Freestyle-Skierin
 Michel de Boüard (1909–1989), französischer Historiker und Archäologe
 Vincent de Bouard, französischer Schauspieler